Trauerfeier steht für:

 allgemein eine Trauerzeremonie im Zusammenhang mit einer Bestattung
 einen kirchlichen Trauerakt, siehe Kirchliche Bestattung
 weltliche Trauerfeier

Siehe auch:
 Todestag
 Totenfeier
 Trauer